Brilliant Adventure (1992—2001) () — бокс-сет британского рок-музыканта Дэвида Боуи, выпущенный в ноябре 2021 года на лейбле Parlophone. Бокс-сет содержит альбомы Боуи выпущенные в период с 1992 по 2001 год, который аналитики, как правило, считают творческим возрождением музыканта после его коммерчески успешной, но критуемой за «попсовость» карьеры в 1980-х. Тем не менее, создателями бокс-сета был полностью проигнорирован период Боуи в группе Tin Machine (с 1988 по 1992 годы). Сборник состоит из одиннадцати CD или всемнадцати грампластинок, в зависимости от формата издания. Эксклюзивами бокс-сета являются концертный альбом BBC Radio Theatre, демонстрирующий полную версию выступления музыканта 2000 года (ранее выпускалось в отредактированном варианте на сборнике Bowie at the Beeb), а также а также сборник Re:Call5, содержащий внеальбомные песни, синглы, би-сайды и материал из саундтреков.

Бок-сет содержит оновлённые версии альбомов Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling и ‘hours…’, с ремастированным материалом. Также в нём фигурирует финальная версия Toy, альбома с перезаписанными песнями раннего периода Боуи, который первоначально должен был быть выпущен в 2001 году, но был «убран в стол», так как лейб Virgin Records счёл его потенциальным провалом. Альтернативная версия Toy, содержащая прототипы песен «Slip Away» и «Afraid» с альбома Heathen (но без композиций «Can’t Help Thinking About Me» и «Karma Man»), в 2011 году просочилась в интернет. Toy был выпущен не только в бокс-сете, 7 января 2022 состоялся расширенный релиз из трех компакт-дисков под названием Toy: Box, включавший альтернативные миксы и разоичные отрывки песен. Обе версии имеют обложку, изначально предложенную Боуи для первоначального релиза, на которой изображено его взрослое лицо, наложенное на одну из его детских фотографий.

К бокс-сету прилагается эксклюзивная книга (84 страниц в издании на CD и 128 страниц — виниле) с редкими фотографиями музыканта, а также фото памятных вещей Боуи этого периода, воспоминания сопродюсеров артиста — Брайана Ино, Найла Роджерса, Ривза Гэбрелса и , а также интервью с Эрдалом Кызылчаем, который также активно сотрудничал с Боуи в 1990-х.

Список композиций

Black Tie White Noise (ремастированная версия 2021 года)

The Buddha of Suburbia (ремастированная версия 2021 года)

Outside (ремастированная версия 2021 года)

Earthling (ремастированная версия 2021 года)

Hours (ремастированная версия 2021 года)

BBC Radio Theatre (концерт в Лондоне, 27 июня 2000 года) 
Первый диск:
 «Wild Is the Wind»
 «Ashes to Ashes»
 «Seven»
 «This Is Not America»
 «Absolute Beginners»
 «Always Crashing in the Same Car»
 «Survive»
 «The London Boys»
 «I Dig Everything»
 «Little Wonder»

Второй диск:
 «The Man Who Sold the World»
 «Fame»
 «Stay»
 «Hallo Spaceboy»
 «Cracked Actor»
 «I’m Afraid of Americans»
 «All the Young Dudes»
 «Starman»
 «'Heroes'»
 «Let’s Dance»

Toy

Re:Call 5 
Первый диск:
 «Real Cool World» (Sounds from the Cool World версия из саундтрека фильма)
 «Jump They Say» (7" version)
 «Lucy Can’t Dance»
 «Black Tie White Noise» (при участии ) (Radio Edit)
 «Don’t Let Me Down & Down» (Indonesian Vocal Version)
 «Buddha of Suburbia» (Single Version) (при участии Ленни Кравица на гитаре)
 «The Hearts Filthy Lesson» (Radio Edit)
 «Nothing to Be Desired»
 «Strangers When We Meet» (edit)
 «Get Real»
 «The Man Who Sold the World» (Live Eno Mix)
 «I’m Afraid of Americans» (Showgirls Soundtrack Version)
 «Hallo Spaceboy» (Pet Shop Boys Remix)
 «I Am with Name» (Alternative Version)
 «A Small Plot of Land» (Long Basquiat Soundtrack Version)

Второй диск:
 «Little Wonder» (Edit)
 «A Fleeting Moment» (aka Seven Years In Tibet — Mandarin Version)
 «Dead Man Walking» (Edit)
 «Seven Years in Tibet» (Edit)
 «Planet of Dreams» — David Bowie and Gail Ann Dorsey
 «I’m Afraid of Americans» (V1 — Edit)
 «I Can’t Read» (The Ice Storm Long Version)
 «A Foggy Day in London Town» — David Bowie and Angelo Badalamenti
 «Fun» (BowieNet Mix)
 «The Pretty Things Are Going to Hell» (Stigmata Soundtrack Version)
 «Thursday’s Child» (Radio Edit)
 «We All Go Through»
 «No One Calls»

Третий диск:
 «We Shall Go to Town»
 «1917»
 «The Pretty Things Are Going to Hell» (Edit)
 «Thursday’s Child» (Omikron: The Nomad Soul Version)
 «New Angels of Promise» (Omikron: The Nomad Soul Version)
 «The Dreamers» (Omikron: The Nomad Soul Version)
 «Seven» (Demo)
 «Survive» (Marius de Vries mix)
 «Something in the Air» (American Psycho Remix)
 «Seven» (Marius de Vries Mix)
 «Pictures of Lily»

Чарты

Примечания

Сборники Дэвида Боуи
Сборники 2021 года
Сборники Parlophone